Candeias – comune di Bahia (Brasile)
 Candeias – comune del Minas Gerais (Brasile)